Васи́лий Завья́лов: